Слим:

Персоналии 
 Слим, Джон (1885—1966) — британский вольный борец.
 Слим, Карлос (род. 1940) — мексиканский бизнесмен ливанского происхождения.
 Слим, Монжи (1908—1969) — тунисский дипломат и государственный деятель, министр иностранных дел Туниса (1962—1964).
 Слим, Уильям, 1-й виконт Слим Ярралумлаский (1891—1970) — британский военачальник, фельдмаршал (1949).
 Слим Джим Фантом (род. 1961) — американский барабанщик.
 Слим Шейди (Slim Shady) — альтер эго рэпера Эминема.
 Fatboy Slim (род. 1963) — британский музыкант в жанре танцевальной музыки.
 Slim (род. 1981) — российский рэпер, участник хип-хоп-группы Centr.

Другое 
 Слим или слайм (лизун) — игрушка из желеобразного материала.
 Slim (язык) — язык разметки для упрощённой генерации HTML.
 Slim (каркас) — микрокаркас для разработки Web-приложений на PHP.
 SLiM — дисплейный менеджер.

См. также 
 Слима (значения)
 Slime (значения)